Det største sammenhængende byområde i Angola er Luanda som har 3.661.845 indbyggere (1. januar 2005). Dermed befinder 30% af landets befolkning sig i hovedstadsregionen.

Tabelen med Byer i Angola omfatter byer med mere end 10.000 indbyggere. Antallet ved folketællingen i 1970 samt et beregnet folketal i 2005 er opgivet. Folketallet omfatter kun selve byerne, dvs. uden forstæder. Tabellen er sorteret efter folketal i 2005.

Eksterne henvisninger 

 
City Population: Angola
  

 
Lister over byer